

Mitologia 
 Alcmeone – personaggio della mitologia greca, primo figlio di Anfiarao (uno dei Sette contro Tebe) ed Erifile

Persone 
 Alcmeone – leggendario capostipite degli Alcmeonidi
 Alcmeone – ultimo arconte perpetuo di Atene
 Alcmeone – militare ateniese del VI secolo a.C., figlio di Megacle
 Alcmeone di Crotone – medico e filosofo del V secolo a.C.